Энрике Доминго Кади́камо (15 июля 1900, Лухан, провинция Буэнос-Айрес — 3 декабря 1999, Буэнос-Айрес) — аргентинский поэт-песенник, лирик, писатель, сценарист, один из видных композиторов аргентинского танго.  танго. Почётный гражданин города Буэнос-Айрес (1987).

Биография 
Сын итальянских иммигрантов, которые отправились в Аргентину за лучшей жизнью в конце XIX-го века.

Начал писать стихи в раннем возрасте. С 1924 года создавал песни «танго криольо». Двадцать три из них были написаны для «короля танго» Карлоса Гарделя.

От первоначальных произведений в духе символизма, перешёл к разработанному им своеобразному жаргонному лунфардо.

Первым танго Кадикамо был «Pompas de jabón» («Мыльные пузыри») на музыку Роберто Гойнече. Песня была записана К. Гарделем в Испании 27 декабря 1925 года. Энрике Кадикамо также был автором последнего танго, записанного Гарделем в Аргентине в 1933 году.

Создал ряд песен совместно с композитором Хуаном Карлосом Кобианом. В конце 1920-х — начале 1930-х годов они написали много танго, которые сделали их популярными в Аргентине и далеко за пределами Южной Америки. Танго, исполненные Гарделем и другими певцами, покорили Париж и Нью-Йорк.

Кади́камо последовал за Гарделем в Париж, побывал и в других столицах Европы. Кроме песен танго, создал сценарии и музыку для нескольких фильмов, писал стихи, пьесы и прозу. Опубликовал три сборника лирической поэзии (Canciones grises (1926); La luna del bajo fondo (1940); Viento que lleva y trae (1945)), несколько биографических и исторических книг, в том числе, о истории танго в Париже.

Написал саундтреки к 10 кинофильмам, автор музыки в фильму «Паспорт в Рио» (Pasaporte a Río , 1948). Написал почти 3000 музыкальных произведений.

Умер в возрасте 99 лет от сердечной недостаточности. Похоронен на кладбище Ла-Чакарита.

Избранные произведения 
Проза
 Canciones Tristes
 La Luna del Bajo Fondo
 Viento que Lleva y Trae
 Historia del Tango en París
 El otro Juan Carlos Cobián
 Bajo el Signo del Tango
Пьесы
 Así nos Paga la Vida
 La Baba del Diablo
 El Romance de Dos Vagos
 El Cantor de Buenos Aires
 La Epopeya del Tango
 Танго
 Los mareados
 Por la vuelta
 Nostalgias
 Pompas de Jabón
 Muñeca Brava
 Vieja Recova
 ¡Che, papusa… Oí!
 Madame Ivonne
 Nunca tuvo novio
 Notas de bandoneón
 «El canto de Buenos Aires»
 «La casita de mis viejos»
Киносценарии
 Gardel
 La historia del tango (1949)
 Noites Cariocas (1936)
 Galería de esperanzas (1934)

Примечания

Ссылки 
 Биография
 
 Enrique Cadícamo
 Enrique Cadicamo

Композиторы Аргентины
Композиторы-песенники
Поэты-песенники Аргентины
Сценаристы Аргентины
Исполнители танго
Почётные граждане Буэнос-Айреса
Похороненные на кладбище Ла-Чакарита
Умершие от сердечной недостаточности